Carl Oscar Bernadotte af Wisborg, född 27 maj 1890 i Karlskrona amiralitetsförsamling i Blekinge län, död 23 april 1977 på Frötuna gård i Rasbo i Uppsala län, var en svensk officer och luxemburgsk greve (af Wisborg). Han var son till prins Oscar Bernadotte och Ebba Munck af Fulkila och därmed kusin till Gustaf VI Adolf.

Carl Bernadotte af Wisborg avlade studentexamen i Stockholm 1909, blev underlöjtnant vid Livregementets dragoner 1911, ryttmästare vid Livregementet till hästs reserv 1926–1960. Han bebodde Malmsjö gård i  Södermanland.

Han innehade ordförandeposten i Uppsala läns jaktvårdsförening 1925–1944, Skogsägarföreningen 1925–1955, Skogsvårdsstyrelsen 1936–1956, Skogsvårdsstyrelsens förbund 1950–1956, Svenska häradsallmänningsförbundet 1944–1963, Ointroducerad adels förening 1947–1963, Margarethahemmet från 1948, Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem från 1950 och styrelsen för Frälsningsarméns utbildningsfond från 1952.

Han var ledamot av Uplands enskilda banks centralstyrelse 1940–1960 och Svenska skogsvårdsföreningen 1947–1961. Han blev ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (LSLA) 1949 och hedersledamot i Uppsala läns hushållningssällskap 1953.

Familj 
Carl Bernadotte af Wisborg gifte sig den 15 mars 1915 med friherrinnan Marianne De Geer (1893–1978), med vilken han fick fyra barn:

 Dagmar Ebba Märta Marianne (född 10 april 1916, död 22 december 2019), gift 1936 med Nils-Magnus von Arbin (1910–1985). Vid Lennart Bernadottes död 2004 blev hon släktens äldsta medlem tätt följd av Carl Johan Bernadotte, född 31 oktober 1916, som avled 2012. Med sina 103 år, 8 månader och 12 dagar är hon äldst genom tiderna i släkten Bernadotte. Det tidigare rekordet hade hennes faster Elsa Cedergren som blev 102 år, 11 månader och 14 dagar.
 Nils Carl Oscar (född 9 februari 1918, död 21 april 1920)
 Oscar "Oscis" Carl E. (född 12 juli 1921, död 3 november 2018) gift 1) 1944–1950 med friherrinnan Ebba Gyllenkrok (1918–2009), gift 2) 1950 med tandläkaren Gertrud Sjöberg, född Ollén, (1916–1999)
 Märta Elsa Catharina (född 14 april 1926, död 29 mars 2020) gift 1948–1968 med Tore Nilert (1915–1997). Efter sin äldre syster Dagmars död 2019 var hon den äldsta levande Bernadotteättlingen.

Paret skildes den 20 mars 1935. Carl gifte om sig den 20 april 1937 i Stockholm med Gerty Börjesson (1910–2004) med vilken han fick ett barn:

 Claes Carl (född 17 juli 1942), gift 22 november 1969 med Birgitta Magnusson (1943–)

Utmärkelser

Svenska utmärkelser 
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen. 1948.
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen, 1928.
  Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken, 1907.
  Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, 1897.
  Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden, 23 november 1955.
  Kommendör av första klassen av Nordstjärneorden, 15 oktober 1936.

Utländska utmärkelser 
   Storkorset av Belgiska Leopold II:s orden, senast 1940.
   Kommendör av Belgiska Leopold II:s orden, senast 1931.
   Kommendör av första graden Danska Dannebrogorden, senast 1940.
   Kommendör av första klassen av Norska Sankt Olavs orden, senast 1931.
   Riddare av andra klassen av Ryska Sankt Annas orden, senast 1915.
   Kommendör av första klassen av Sachsen-Ernestinska husorden, senast 1964.

Anfäder

Källor 

Carl Oscar
Militärer från Karlskrona
Mottagare av Hans Majestät Konungens medalj
Ledamöter av Lantbruksakademien
Gravsatta på Norra begravningsplatsen i Stockholm
Män
Födda 1890
Avlidna 1977